Яков Павлович Шмидт (1897—1937) — советский государственный и хозяйственный деятель, в 1930—1931 гг. управляющий Магнитостроя, с 1931 г. член Президиума и член коллегии ВСНХ СССР.

Биография 
Родился в Одессе. Отец и мать работали на табачной фабрике. Настоящая фамилия — Гольдшмидт. Брат Исая Шмидта и Осипа Осипова-Шмидта.

Образование: начальная школа (1910), вечерняя школа (1914), художественное училище (1917), Высший архитектурно-строительный институт (1931).

С 1912 года работал в типографии, на стройке. Член РКП(б) с 1919 (в 1918—1919 член партии левых эсеров — боротьбистов).

Участник Гражданской войны. В 1918—1919 годах на подпольной работе в Екатеринославе и Одессе.

С 1920 г. на различных руководящих хозяйственных должностях.

В 1930—1931 управляющий Магнитостроя.

С 1931 г. член Президиума и член коллегии ВСНХ СССР, управляющий Союзстандартстроем Наркомата тяжелой промышленности, начальник Главторфа НКТП.

Арестован 10 августа 1937 года, приговорен к расстрелу 26 октября и в тот же день расстрелян. Место захоронения Донское кладбище, могила 1.

Реабилитирован 17 ноября 1954 года определением Военной коллегии Верховного суда СССР.

Источники 
 Магнитка--это навсегда: дела и судьбы сталинских директоров. В. Н. Кучер. Типография «Новости», 2003
 http://magmetall.ru/contribution/21470.htm 
 фото http://magmetall.ru/contribution/21470.htm 
 http://cheloveknauka.com/formirovanie-direktorskogo-korpusa-predpriyatiy-metallurgicheskoy-promyshlennosti-v-kontse-20-h-nachale-50-h-gg-xx-veka#ixzz4lyg20I5D 
 http://uralhist.uran.ru/pdf/UIV_1(30)_2011_Kucher.pdf
 http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=15617

Родившиеся в Одессе
Выпускники МАРХИ
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Родившиеся в 1897 году
Умершие в 1937 году
Умершие 26 октября
Первостроители Магнитки
Казнённые в 1937 году
Персоналии по алфавиту